Makowiska (powiat Bydgoski), dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in het district Bydgoski
 Makowiska (powiat Toruński), dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in het district Toruński
 Makowiska (powiat Jasielski), dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Jasielski
 Makowiska (powiat Pajęczański), dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Pajęczański
 Makowiska (powiat Krasnostawski), dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Krasnostawski